Дэвид Мишо (; род. 30 ноября 1972, Сидней) — австралийский режиссёр, сценарист, актёр и продюсер. Наиболее известен как режиссёр фильмов «Царство животных» (2010) и «Ровер» (2014).

Биография 
Дэвид Мишо родился  года в Сиднее. После окончания Сиднейской средней школы () переехал в Мельбурн и стал учиться в Мельбурнском университете и киношколе. В кино Мишо пришёл как сценарист и актёр короткометражного фильма «Noise» в 2000 году. С этого времени Мишо стал участвовать в разных проектах как актёр, режиссёр и сценарист В 2008 году на Кинофестивале «Сандэнс» () и на Берлинском международном кинофестивале, был показан короткометражный фильм Дэвида Мишо «Карликовый нидерландский кролик» (), который хорошо восприняли критики.

Художественные фильмы

Царство животных 
Режиссёр состоял в киноколлективе Blue-Tongue Films, благодаря которому, в 2009 году, выходит первая полнометражная картина Мишо — «Царство животных». Это криминальная драма о войне подпольных группировок Мельбурна и полиции. На Кинофестивале «Сандэнс» фильм получил приз в категории «Лучшая драма в мировом кино».

Хешер 
В 2010 году Мишо, как сценарист, участвует в создании фильма Спенсера Сассера «Хешер» с Джозефом Гордоном-Левиттом и Натали Портман в главной роли.

Ровер 
29 января 2013 года на юге Австралии режиссёр приступил к съёмкам фильма Ровер () с Гаем Пирсом и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Съёмки фильма закончились 16 марта 2013 года. Премьера фильма состоялась 18 мая 2014 года в рамках внеконкурсной программы 40-го Каннского кинофестиваля.. Фильм вышел в ограниченный прокат в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе 13 июня 2014 года, широкий прокат в США начался 20 июня 2014 года.

Машина войны 
14 апреля 2014 года стало известно о том, что Мишо напишет сценарий и станет режиссёром картины «Операторы», основанной на одноименной книге Майкла Гастингса. Продюсерами фильма с Брэдом Питтом в главной роли выступили Plan B Entertainment, New Regency и RatPac Entertainment. Впоследствии фильм получил название Машина войны. В марте 2017 года Netflix выпустил тизер-трейлер, в котором Брэд Питт предстал в завуалированной роли генерала Стэнли Маккристала. В 2010 году Хастинг опубликовал в журнале статью в журнале Rolling Stone о трениях между Макрристалом и тогдашним президентом Бараком Обамой, что привело к отставке Маккристала.

Король 
В 2013 году стало известно, что Джоэл Эдгертон и Мишо по заказу Warner Bros. Pictures написали адаптированный сценарий на основе пьес Шекспира «Генрих IV, Части 1 & 2» и «Генрих V». В феврале 2018 года было объявлено, что заглавную роль в фильме «Король» исполнит Тимоте Шаламе. Съёмки начались 1 июня 2018 года в Лондоне. Премьера фильма состоится на Netflix.

Фильмография

Награды и номинации 
 2011 — «Сандэнс» — Победитель: Гран-при в категории «Драматический фильм» (Программа «Мировое кино») за фильм «Царство животных».

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Мельбурнского университета
Лауреаты главной премии AWGIE
Лауреаты премии AACTA за лучшую режиссуру
Лауреаты премии AACTA за лучший оригинальный сценарий